Martin Lindow ist der Name folgender Personen:

* Martin Lindow (Astronom) (1880–1967), deutscher Astronom
 Martin Lindow (Schauspieler) (* 1965), deutscher Schauspieler